Гарднер има више значења:
 Гарднер (Флорида)
 Гарднер (Масачусетс)
 Гарднер (Илиноис)
 Гарднер (Канзас)
 Гарднер (Северна Дакота)